

Клірфілд — місто, штат Айова
 Клірфілд — місто, штат Пенсільванія
 Клірфілд — місто, штат Юта
 Клірфілд — місто, штат Вісконсин
 Клірфілд Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Клірфілд Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія